Bahnhofstraße 20 oder Bahnhofstrasse 20 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bahnhofstraße 20 (Bad Suderode)
 Bahnhofstrasse 20 in Effretikon, siehe Liste der Kulturgüter in Illnau-Effretikon #Übrige Baudenkmäler
 Bahnhofstraße 20 in Heilbronn, siehe Dienstgebäude der Eisenbahn (Heilbronn)
 Bahnhofstraße 20 in Radebeul, siehe Sparkassengebäude Kötzschenbroda